Ledició XIII del Campionat d'Europa de bàsquet masculí se celebrà a Polònia del 4 al 13 d'octubre del 1963. El campionat comptà amb la participació de 16 seleccions nacionals.

Grups 
Els 16 equips participants foren dividits en dos grups de la forma següent:

Primera fase

Grup A

Resultats 
<center>
{| width=650 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=20% align=center|Data
!width=60% colspan=3 align=center|Partit
!width=20% align=center|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 04.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 107-62
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 04.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 79-58
|- style=font-size:95% 
|align=center| 04.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 71-74
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 04.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 71-52
|- style=font-size:95% 
|align=center| 05.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center>  
|align=center| 60-73
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 05.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 71-52
|- style=font-size:95% 
|align=center| 05.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 71-69
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 05.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 80-73
|- style=font-size:95% 
|align=center| 06.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center>  
|align=center| 71-77
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 06.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 64-55
|- style=font-size:95% 
|align=center| 06.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 55-64
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 06.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 71-69
|- style=font-size:95% 
|align=center| 07.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 97-67
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 07.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 75-76
|- style=font-size:95% 
|align=center| 07.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 71-99
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 07.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 73-80
|- style=font-size:95% 
|align=center| 09.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 42-50
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 09.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 70-55
|- style=font-size:95% 
|align=center| 09.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 51-59
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 09.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 95-62
|- style=font-size:95% 
|align=center| 10.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 72-80
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 10.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 72-74
|- style=font-size:95% 
|align=center| 10.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 63-57
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 10.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 82-73
|- style=font-size:95% 
|align=center| 11.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 90-60
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 11.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 65-72
|- style=font-size:95% 
|align=center| 11.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 93-68
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 11.10.63
|align=center|  ||<center>-|| 
|align=center| 76-66
|}

 Tots els partits es disputaren a Wroclaw

Grup B

Resultats 
<center>
{| width=650 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=20% align=center|Data
!width=60% colspan=3 align=center|Partit
!width=20% align=center|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 04.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 49-63
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 04.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 75-53
|- style=font-size:95% 
|align=center| 04.10.63
|align=center|  Espanya ||<center>-||<center>  
|align=center| 76-79
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 04.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center>  
|align=center| 55-56
|- style=font-size:95% 
|align=center| 05.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 72-79
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 05.10.63
|align=center|  Espanya ||<center>-||<center> 
|align=center| 75-70
|- style=font-size:95% 
|align=center| 05.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 50-73
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 05.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 64-54
|- style=font-size:95% 
|align=center| 06.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 45-78
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 06.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 76-52
|- style=font-size:95% 
|align=center| 06.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 64-60
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 06.10.63
|align=center|  Espanya ||<center>-||<center> 
|align=center| 86-70
|- style=font-size:95% 
|align=center| 07.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center>  Espanya
|align=center| 83-79
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 07.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 61-62
|- style=font-size:95% 
|align=center| 07.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 98-65
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 07.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 64-54
|- style=font-size:95% 
|align=center| 09.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center>  Espanya
|align=center| 91-85
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 09.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 59-51
|- style=font-size:95% 
|align=center| 09.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 68-54
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 09.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 96-56
|- style=font-size:95% 
|align=center| 10.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 62-93
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 10.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 69-55
|- style=font-size:95% 
|align=center| 10.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center>  Espanya
|align=center| 76-98
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 10.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 77-59
|- style=font-size:95% 
|align=center| 11.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 54-66
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 11.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 61-59
|- style=font-size:95% 
|align=center| 11.10.63
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 73-86
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 11.10.63
|align=center|  ||<center>-||  Espanya
|align=center| 106-64
|}

Tots els partits disputaren a Wroclaw

Fase final

Eliminatòries del 1r al 4t lloc

Eliminatòries del 5è al 8è lloc

Puestos del 9 al 12

Eliminatòries del 13è al 16è lloc

Medaller

Classificació final

Trofeus individuals

Millor jugador (MVP) 
<center>
{| class=wikitable width="200"
|MVP
|- style=font-size:125%
|- bgcolor=gold
| Espanya Emiliano Rodríguez
|}

 Màxims anotadors del campionat 
<center>

Plantilla dels 4 primers classificats 
Medalla d'or: Janis Krumins, Gennadi Volnov, Jaak Lipso, Armenak Alachachian, Guram Minaschvill, Tonno Lepmets, Juris Kalnins, Aleksandr Travin, Aleksandr Pavlovich Petrov, Viacheslav Khrinin, Vadym Hladun, Olgerts Jurgensons (Entrenador: Alexander Gomelsky)

Medalla d'argent: Mieczyslaw Lopatka, Bohdan Likszo, Janusz Wichowski, Andrzej Pstrokonski, Leszek Arent, Zbigniew Dregier, Kazimierz Frelkiewicz, Wieslaw Langiewicz, Andrzej Nartowski, Stanislaw Olejniczak, Jerzy Piskun, Marek Sitkowski (Entrenador: Witold Zagorski)

Medalla de bronze: Radivoj Korać, Ivo Daneu, Trajko Rajković, Slobodan Gordić, Borut Bassin, Nemanja Đurić, Miodrag Nikolić, Miloš Bojović, Živko Kasun, Emil Logar, Zvonko Petricevic, Dragoslav Ražnatović (Entrenador: Aleksandar Nikolić)

Quart lloc: Janos Greminger, Laszlo Gabanyi, Janos Simon, Janos Bencze, Miklos Bohaty, Gyorgy Polik, Gyorgy Vajdovics, Jozsef Prieszol, Arpad Glatz, Tibor Kangyal, Otto Temesvari, Pal Koczka (Entrenador: Tibor Zsiros)

Referències 

1963
Competicions esportives del 1963
Competicions esportives a Polònia